Patrignone ima više značenja:
 Patrignone, Arezzo
 Patrignone, Ascoli Piceno
 Patrignone, Pisa